48 часов

 «48 часов (фильм)» — американский кинофильм
 «48 часов» — песня Дениса Майданова из первого альбома «Я буду знать, что ты любишь меня… Вечная любовь» (2009)
 «Другие сорок восемь часов» — кинофильм
 48 часов (телесериал) (англ. 48 Hours Mystery) — американский новостной документальный телесериал. Премьера состоялась 19 января 1988 года
 48 часов Сюржера — соревнование в сверхмарафоне. Проводилось в 1985—2010 (кроме 1999)
 Студия 48 часов — в 1990-е годы предшественник компании «Ленфильм Видео».